Waitz ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Waitz (* 1950), rumäniendeutscher Journalist, Schriftsteller, Dichter und Übersetzer
 Carl Friedrich Waitz (1774–1848), Deutscher, Freimaurer, Botaniker und Rhodo- und Pomologe
 Christoph Waitz (* 1960), deutscher Politiker
 Friedrich August Carl Waitz (1798–1882), deutsch-niederländischer Mediziner
 Georg Waitz (1813–1886), deutscher Rechtshistoriker und Mediävist
 Georg Waitz (Fußballspieler) (1909–1993), österreichischer Fußballspieler
 Grete Waitz (1953–2011), norwegische Leichtathletin
 Hans Waitz (1864–1942), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Hans Hermann Waitz (* 1934), deutscher Werbe- und Reisebüromanager
 Jacob Waitz (auch Jakob Weitz, Aeson; 1641–1723), gothaischer Leibarzt und Entdecker einer Geheimtinte
 Jacob Sigismund Waitz von Eschen (1698–1776), hessischer und preußischer Minister
 Karl Waitz (Karl Moritz Waitz; 1853–1911), Physiker 
 Karl Waitz von Eschen (1795–1873), nordhessischer Rittergutsbesitzer und Mitglied des Preußischen Herrenhauses auf Lebenszeit
 Michael Waitz (* 1964), deutscher Maler und Zeichner
 Robert Waitz (1900–1978), französischer Medizinprofessor, Widerstandskämpfer und Häftlingsarzt
 Sigismund Waitz (1864–1941), österreichischer Erzbischof
 Thekla Waitz (geb. Puchelt; 1862–1952), 1903 Mitbegründerin der Tübinger Volksbibliothek
 Theodor Waitz (1821–1864), deutscher Psychologe und Völkerkundler
 Thomas Waitz (* 1973), österreichischer Politiker (Grüne), MdEP

Siehe auch:
 Weiz (Begriffsklärung)
 Weitz
 Waitz von Eschen